Jesup (Geórgia)
Jesup (Iowa)
Ou ainda:
Cabo Morris Jesup

Veja também
Jessup

Desambiguação